Pessoa nascida na Polónia ou Polônia
 Polacas - mulheres da Europa Central, trazidas para o Brasil, no século XIX, com a finalidade de exploração sexual
 Polacos ou poloneses — povo eslavo

 "Polaca" - apelido da Constituição brasileira de 1937

 Polonesa — dança

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de topônimos